Doupe  ist der Familienname folgender Personen:

 Allison J. Doupe (1954–2014), kanadische Neurobiologin und Ärztin für Psychiatrie
 Hazel Doupe (* um 2002), irische Schauspielerin